Branca – portugalska infantka, ósme dziecko króla Sancha I i Dulce Berenguer
 Branca – infantka portugalska, najstarsza córka króla Alfonsa II i jego drugiej żony Beatrycze Kastylijskiej